L'ordre des Daphniphyllales regroupe des plantes dicotylédones. En , il ne comprend qu'une famille :
 Daphniphyllaceae

En classification phylogénétique cet ordre n'existe pas. La famille des Daphniphyllaceae fait partie de l'ordre des Saxifragales.

Liens externes 

 *
Ordre de plantes (nom scientifique)